Сент-Обе́н-сюр-Мер () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Обен-сюр-Мер — в департаменте Кальвадос;
 Сент-Обен-сюр-Мер — в департаменте Приморская Сена.